Chaerea steht für 

 Cassius Chaerea († 41), einen römischen Prätorianertribun 
 Chaerea (Gattung), eine Spinnengattung aus der Familie der Kräuselspinnen